Université Tongji de Shanghai,
 tóngjī, un terme de la religion traditionnelle chinoise.
 le Zhongguo Tongji Nianjian (中國統計年鑑), annuaire de statistiques édité par l'Office gouvernemental des statistiques à Pékin.
 Tongji (mouvement d'horlogerie)